Wahlkreis 109 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 109
 Landtagswahlkreis 109